Schanzenkopf ist der Name folgender Berge in Deutschland:
 Schanzenkopf (Hunsrück), 321 Meter, im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Schanzenkopf (Spessart), 343 Meter, im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Schanzenkopf (Schwedenschanze), 365 Meter, im Landkreis Aschaffenburg, Bayern